Il campionato della División Profesional 2021 (conosciuta anche come Copa Tigo 2021) è la 4ª edizione del massimo torneo boliviano di calcio professionistico organizzata dalla nuova Federación Boliviana de Fútbol, che dall'aprile 2018 ha sostituito la defunta Liga del Fútbol Profesional Boliviano.

Il campionato, che è iniziato il 9 marzo 2021 e che si concluderà il 12 dicembre 2021, vede la partecipazione di 16 squadre.

Formato 
Il 17 febbraio 2021 è stato approvato il formato del torneo. A differenza degli anni passati, e per favorire la partecipazione delle squadre boliviane e della nazionale boliviana alle competizioni internazionali (oltre che assicurare la continuazione del campionato nonostante la perdurante pandemia di COVID-19), è stato deciso di non adottare il tradizionale sistema dei tornei Apertura e Clausura, passando alla disputa di un girone di andata e ritorno per un totale di 30 partite per ogni squadra. A retrocedere sarà l'ultima squadra classificata e la squadra sconfitta dallo spareggio tra la penultima squadra classificata e la squadra vicecampione della categoria inferiore. La classifica finale determinerà inoltre le squadre che avranno diritto di partecipare alle competizioni internazionali.

Qualificazione coppe internazionali

Coppa Libertadores 
Alla Coppa Libertadores 2022 si qualificheranno quattro squadre:

 La squadra campione del campionato: da definire (BOL 1)
 La squadra seconda classificata: da definire (BOL 2)
 La squadra terza classificata: da definire (BOL 3)
 La squadra quarta classificata: da definire (BOL 4)

Coppa Sudamericana 
Alla Coppa Sudamericana 2022 si qualificheranno quattro squadre:

 La squadra quinta classificata: da definire (BOL 1)
 La squadra sesta classificata: da definire (BOL 2)
 La squadra settima classificata: da definire (BOL 3)
 L'ottava squadra classificata: da definire (BOL 4)

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti 
Dati aggiornati al 5 dicembre 2021.

Classifica
Aggiornata al 5 dicembre 2021.

Legenda:
      Squadra vincitrice del campionato e qualificata alla Coppa Libertadores 2022.
      Squadre qualificate alla Coppa Libertadores 2022.
      Squadre qualificate alla Coppa Sudamericana 2022.
      Squadra che accede allo spareggio retrocessione.
      Squadra retrocessa.
Note:
Fonte: FBF
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di parità di punti valgono i seguenti criteri: 1) spareggio (solo nel caso delle prime due classificate); 2) differenza reti; 3) gol segnati; 4) gol segnati in trasferta; 5) sorteggio.

Risultati

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori 
Aggiornata al 5 dicembre 2021.

Note 

Calcio nel 2021
Campionato boliviano di calcio